Каво:
 Каво, Андрес — мексиканский историк.
 Каво — прежнее название острова Твёрдый.